Гвадалупе Лопез има више значења:

 Гвадалупе Лопез (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе Лопез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе Лопез (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвадалупе Лопез (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику